Voici la liste des planètes mineures numérotées de 226001 à 227000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 226001 à 227000

226001-226100

226101-226200

226201-226300

226301-226400

226401-226500

226501-226600

226601-226700

226701-226800

226801-226900

226901-227000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000